Di seguito una lista di asteroidi dal numero 254001 al 255000 con data di scoperta e scopritore.

254001-254100 

|-
| 254001 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254002 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254003 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254004 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254005 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254006 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 254007 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254008 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254009 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254010 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 254011 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254012 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 254013 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 254014 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254015 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 254016 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254017 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254018 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254019 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254020 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254021 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254022 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254023 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254024 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254025 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 254026 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254027 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254028 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254029 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254030 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 254031 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254032 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254033 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 254034 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254035 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254036 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 254037 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254038 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254039 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254040 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254041 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 254042 - ||  || 15 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254043 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254044 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 254045 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254046 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254047 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254048 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 254049 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254050 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 254051 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254052 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254053 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254054 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254055 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254056 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254057 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 254058 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254059 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254060 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254061 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254062 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254063 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254064 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254065 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254066 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254067 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254068 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254069 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254070 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254071 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 254072 - ||  || 23 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254073 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254074 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254075 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254076 - ||  || 17 aprile 2004 || NEAT
|-
| 254077 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254078 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254079 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 254080 - ||  || 10 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 254081 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254082 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254083 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254084 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254085 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 254086 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 254087 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 254088 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 254089 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 254090 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 254091 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 254092 - ||  || 15 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254093 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 254094 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 254095 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254096 - || 2004 KC || 16 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 254097 - || 2004 KE || 16 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 254098 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 254099 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 254100 - ||  || 21 maggio 2004 || LINEAR
|}

254101-254200 

|-
| 254101 - ||  || 27 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254102 - ||  || 27 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 254103 - || 2004 LF || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 254104 - ||  || 14 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 254105 - ||  || 14 giugno 2004 || CSS
|-
| 254106 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 254107 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 254108 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 254109 - ||  || 17 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 254110 - ||  || 1 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254111 - ||  || 12 luglio 2004 || NEAT
|-
| 254112 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 254113 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 254114 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 254115 - ||  || 11 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 254116 - ||  || 11 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 254117 - ||  || 13 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254118 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 254119 - ||  || 20 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 254120 - ||  || 27 luglio 2004 || Needville
|-
| 254121 - ||  || 16 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 254122 - ||  || 21 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254123 - ||  || 6 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 254124 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254125 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 254126 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254127 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254128 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254129 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254130 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254131 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 254132 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254133 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254134 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254135 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254136 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254137 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254138 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254139 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254140 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 254141 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254142 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254143 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254144 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254145 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254146 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 254147 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254148 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254149 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254150 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 254151 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254152 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254153 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254154 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254155 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254156 - ||  || 12 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254157 - ||  || 11 agosto 2004 || Young, J. W.
|-
| 254158 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 254159 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254160 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254161 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254162 - ||  || 12 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 254163 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254164 - ||  || 11 agosto 2004 || NEAT
|-
| 254165 - ||  || 19 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 254166 - ||  || 20 agosto 2004 || Wise
|-
| 254167 - ||  || 16 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254168 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254169 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254170 - ||  || 21 agosto 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 254171 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254172 - ||  || 24 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 254173 - ||  || 4 settembre 2004 || Borgman, D., Dellinger, J.
|-
| 254174 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254175 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254176 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254177 - ||  || 5 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254178 - ||  || 6 settembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 254179 - ||  || 3 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 254180 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254181 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254182 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254183 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254184 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254185 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254186 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254187 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254188 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254189 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254190 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254191 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254192 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254193 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254194 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254195 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254196 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254197 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254198 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254199 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254200 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|}

254201-254300 

|-
| 254201 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254202 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254203 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254204 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254205 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254206 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254207 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254208 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254209 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254210 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254211 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254212 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254213 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254214 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254215 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254216 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254217 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254218 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254219 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254220 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254221 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254222 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254223 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254224 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254225 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254226 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254227 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254228 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254229 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254230 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254231 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254232 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254233 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254234 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254235 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254236 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254237 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254238 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254239 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254240 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254241 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254242 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254243 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254244 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254245 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254246 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254247 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254248 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254249 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254250 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254251 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254252 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254253 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254254 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254255 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254256 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254257 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254258 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254259 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254260 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254261 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254262 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254263 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254264 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254265 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254266 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254267 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254268 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254269 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254270 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254271 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254272 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254273 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254274 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254275 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254276 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254277 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254278 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254279 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254280 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254281 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254282 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254283 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254284 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254285 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254286 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254287 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254288 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254289 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254290 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254291 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 254292 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254293 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254294 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254295 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254296 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254297 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254298 - ||  || 15 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254299 Shambleau ||  || 15 settembre 2004 || Christophe, B.
|-
| 254300 - ||  || 3 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|}

254301-254400 

|-
| 254301 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254302 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254303 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254304 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254305 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254306 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254307 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254308 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254309 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254310 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254311 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254312 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254313 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254314 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254315 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254316 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254317 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254318 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 254319 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254320 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254321 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254322 - ||  || 13 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 254323 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254324 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254325 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254326 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254327 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 254328 - ||  || 21 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254329 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254330 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254331 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254332 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254333 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254334 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254335 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254336 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254337 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254338 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254339 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254340 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254341 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254342 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 254343 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 254344 - ||  || 4 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254345 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254346 - ||  || 13 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 254347 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254348 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254349 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254350 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254351 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254352 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254353 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254354 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254355 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254356 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254357 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254358 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254359 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254360 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254361 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254362 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254363 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254364 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254365 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254366 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254367 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 254368 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254369 - ||  || 4 ottobre 2004 || Apache Point
|-
| 254370 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254371 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254372 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254373 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254374 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254375 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254376 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254377 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254378 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254379 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254380 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254381 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254382 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254383 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254384 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254385 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254386 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254387 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254388 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254389 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254390 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254391 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 254392 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254393 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254394 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254395 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254396 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254397 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254398 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254399 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254400 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

254401-254500 

|-
| 254401 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254402 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254403 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254404 - ||  || 11 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 254405 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254406 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254407 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254408 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254409 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 254410 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 254411 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254412 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254413 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254414 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254415 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 254416 - || 2004 VK || 2 novembre 2004 || NEAT
|-
| 254417 - || 2004 VV || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 254418 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254419 - ||  || 11 novembre 2004 || CSS
|-
| 254420 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 254421 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254422 Henrykent ||  || 9 novembre 2004 || Wiegert, P. A., Papadimos, A.
|-
| 254423 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 254424 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 254425 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 254426 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 254427 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 254428 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 254429 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 254430 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 254431 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 254432 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254433 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254434 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 254435 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 254436 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 254437 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 254438 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 254439 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254440 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254441 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254442 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254443 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254444 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 254445 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254446 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 254447 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 254448 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254449 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254450 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 254451 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 254452 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 254453 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 254454 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 254455 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 254456 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 254457 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 254458 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 254459 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 254460 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 254461 - ||  || 2 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 254462 - ||  || 4 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 254463 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 254464 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 254465 - ||  || 9 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 254466 - ||  || 28 febbraio 2005 || CSS
|-
| 254467 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 254468 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254469 - ||  || 1 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 254470 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 254471 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254472 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254473 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254474 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254475 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254476 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 254477 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 254478 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 254479 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 254480 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 254481 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254482 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254483 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254484 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254485 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254486 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254487 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254488 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254489 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254490 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254491 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254492 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254493 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 254494 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254495 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254496 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254497 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254498 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254499 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254500 - ||  || 4 marzo 2005 || Jarnac
|}

254501-254600 

|-
| 254501 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254502 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254503 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254504 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254505 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254506 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254507 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254508 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254509 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254510 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 254511 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254512 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254513 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254514 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254515 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254516 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254517 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254518 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254519 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254520 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254521 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254522 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254523 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254524 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254525 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254526 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254527 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254528 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254529 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254530 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254531 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254532 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254533 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254534 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254535 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254536 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254537 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254538 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254539 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254540 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254541 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254542 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254543 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254544 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254545 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254546 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254547 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254548 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254549 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254550 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254551 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254552 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254553 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254554 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254555 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254556 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 254557 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254558 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254559 - ||  || 5 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254560 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 254561 - ||  || 9 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 254562 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 254563 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 254564 - ||  || 12 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254565 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254566 - ||  || 16 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 254567 - ||  || 16 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 254568 - ||  || 31 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 254569 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 254570 - || 2005 GZ || 1 aprile 2005 || Ottmarsheim
|-
| 254571 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254572 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254573 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 254574 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 254575 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 254576 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254577 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254578 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 254579 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254580 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 254581 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254582 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 254583 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254584 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254585 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254586 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254587 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254588 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254589 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254590 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254591 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254592 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254593 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254594 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 254595 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254596 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254597 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 254598 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254599 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254600 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|}

254601-254700 

|-
| 254601 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254602 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254603 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254604 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254605 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254606 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254607 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 254608 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254609 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254610 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 254611 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254612 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254613 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254614 - ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254615 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 254616 - || 2005 HU || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254617 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254618 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 254619 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254620 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 254621 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254622 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 254623 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254624 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254625 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 254626 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254627 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254628 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254629 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254630 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254631 - ||  || 9 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254632 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254633 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254634 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254635 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254636 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254637 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 254638 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254639 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254640 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254641 - ||  || 9 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254642 - ||  || 10 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 254643 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254644 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254645 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254646 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 254647 - ||  || 13 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 254648 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254649 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254650 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254651 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254652 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254653 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254654 - ||  || 2 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254655 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254656 - ||  || 10 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 254657 - || 2005 KG || 17 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 254658 - || 2005 KZ || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 254659 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254660 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254661 - ||  || 19 maggio 2005 || NEAT
|-
| 254662 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254663 - ||  || 30 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254664 - ||  || 28 maggio 2005 || CINEOS
|-
| 254665 - ||  || 4 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 254666 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254667 - ||  || 3 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254668 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254669 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254670 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254671 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254672 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254673 - ||  || 14 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254674 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254675 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254676 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254677 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254678 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254679 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254680 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254681 - ||  || 16 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254682 - ||  || 16 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254683 - ||  || 16 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254684 - ||  || 17 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254685 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254686 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254687 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254688 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254689 - ||  || 30 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 254690 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254691 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254692 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254693 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254694 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254695 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254696 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254697 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254698 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254699 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 254700 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|}

254701-254800 

|-
| 254701 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254702 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254703 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 254704 - || 2005 NH || 1 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 254705 - ||  || 1 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254706 - ||  || 1 luglio 2005 || CSS
|-
| 254707 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254708 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254709 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254710 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254711 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254712 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254713 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254714 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254715 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254716 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254717 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 254718 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254719 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254720 - ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 254721 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254722 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254723 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254724 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254725 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254726 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254727 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254728 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254729 - ||  || 10 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 254730 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 254731 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 254732 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254733 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 254734 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254735 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254736 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254737 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254738 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254739 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254740 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254741 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254742 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254743 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254744 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254745 - ||  || 28 luglio 2005 || Eskridge
|-
| 254746 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254747 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 254748 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254749 Kurosawa ||  || 10 agosto 2005 || Christophe, B.
|-
| 254750 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254751 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254752 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254753 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254754 - ||  || 10 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 254755 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254756 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254757 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254758 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254759 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254760 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254761 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254762 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254763 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254764 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254765 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254766 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254767 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254768 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254769 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254770 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254771 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254772 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254773 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254774 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254775 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254776 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254777 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254778 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254779 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254780 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254781 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254782 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254783 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254784 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254785 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254786 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254787 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254788 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254789 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254790 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254791 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254792 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254793 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254794 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254795 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254796 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254797 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254798 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254799 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254800 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|}

254801-254900 

|-
| 254801 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254802 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254803 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254804 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254805 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254806 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254807 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254808 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254809 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254810 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254811 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254812 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254813 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254814 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254815 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254816 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254817 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254818 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254819 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254820 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254821 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254822 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254823 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254824 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254825 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254826 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254827 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254828 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254829 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254830 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254831 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254832 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254833 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254834 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254835 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254836 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254837 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254838 - ||  || 31 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 254839 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254840 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254841 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 254842 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254843 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 254844 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 254845 - || 2005 RX || 1 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 254846 Csontváry ||  || 5 settembre 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 254847 - ||  || 3 settembre 2005 || Bickel, W.
|-
| 254848 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 254849 - ||  || 9 settembre 2005 || Lowe, A.
|-
| 254850 - ||  || 1 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254851 - ||  || 1 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254852 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254853 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254854 - ||  || 6 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 254855 - ||  || 9 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 254856 - ||  || 14 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 254857 - ||  || 12 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 254858 - ||  || 3 settembre 2005 || CSS
|-
| 254859 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254860 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 254861 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254862 - ||  || 23 settembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 254863 Robinwarren ||  || 24 settembre 2005 || Casulli, V. S.
|-
| 254864 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 254865 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254866 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 254867 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254868 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254869 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254870 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254871 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 254872 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254873 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254874 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254875 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254876 Strommer ||  || 24 settembre 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 254877 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254878 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254879 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 254880 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254881 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254882 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254883 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254884 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 254885 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254886 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254887 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254888 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254889 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254890 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254891 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254892 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254893 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254894 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254895 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254896 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254897 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254898 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254899 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254900 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|}

254901-255000 

|-
| 254901 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254902 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254903 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254904 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254905 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254906 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254907 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254908 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254909 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254910 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254911 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254912 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254913 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254914 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254915 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254916 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254917 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 254918 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254919 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254920 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254921 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254922 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254923 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254924 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254925 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254926 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254927 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254928 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254929 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254930 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254931 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254932 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254933 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254934 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254935 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254936 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254937 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254938 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254939 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254940 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254941 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254942 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254943 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254944 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254945 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254946 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254947 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254948 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254949 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254950 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254951 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254952 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254953 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254954 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254955 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254956 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254957 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254958 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254959 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254960 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254961 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254962 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254963 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254964 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254965 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254966 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254967 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254968 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254969 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254970 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254971 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254972 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254973 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254974 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254975 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254976 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254977 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254978 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254979 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254980 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254981 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254982 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 254983 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254984 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254985 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254986 - ||  || 23 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254987 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254988 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 254989 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 254990 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254991 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254992 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 254993 - ||  || 25 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 254994 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 254995 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 254996 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 254997 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 254998 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 254999 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 255000 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

0255001